Kóixkino (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Kóixkino (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Kóixkino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia